Віммербю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Віммербю — місто у Швеції, у лені Кальмар.